Hasebrink ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Hasebrink (* 1957), deutscher Germanist
 Heinz-Dieter Hasebrink (1941–2023), deutscher Fußballspieler
 Ingrid Paus-Hasebrink (* 1952), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin, Germanistin und Soziologin
 Jürgen Hasebrink (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Uwe Hasebrink (* 1958), deutscher Kommunikationswissenschaftler